Арман-Луи Гобер (; 1785—1816) — французский военный деятель, полковник (1809 год), шевалье (1809 год), затем барон (1815 год), участник наполеоновских войн.

Биография 
Родился в Отёе, пригороде Парижа в семье Антуана Гобера () и его супруги Марии-Терезы Букар ().

14 июня 1805 года записался добровольцем в 7-й гусарский полк, с которым участвовал в Австрийской кампании 1805 года. 4 ноября был ранен тремя ударами сабли в сражении при Штайре. На следующий день был произведён в бригадиры, а уже 22 ноября в вахмистры. Также сражался при Аффленге и Аустерлице.

Уже в звании младшего лейтенанта принимал участие в Прусской и Польской кампаниях 1806-07 годов в составе легендарной Адской бригады. Сражался при Пренцлау, Штеттине, Любеке, Ченстово, Голымине, Эйлау, Гейльсберге и Кёнигсберге.

3 марта 1808 года стал адъютантом маршала Мюрата. Летом перешёл на Неаполитанскую службу, и 15 ноября 1808 года стал капитаном велитов королевской неаполитанской гвардии. 25 января 1809 года получил звание командира эскадрона, а 31 декабря 1809 года дослужился до полковника. С 21 января 1810 года в качестве капитана служил в гвардии.

В составе Великой Армии участвовал в Русской кампании 1812 года, и с 12 июля 1812 года вновь выполнял функции адъютанта при Неаполитанском короле. Сражался при Островно, Красном, Смоленске, Валутиной горе и Бородино. 18 октября 1812 года был ранен в бою при Винково.

В ходе Саксонской кампании 19 августа 1813 года был ранен ядром в ногу в бою при Лёвенберге, принимал участие в сражениях при Дрездене и Лейпциге.

5 марта 1814 года возвратился на французскую службу с чином полковника. 9 сентября 1814 года был назначен командиром 5-го кирасирского полка. В период «Ста дней» присоединился к Императору и принял участие в Бельгийской кампании. Сражался при Линьи и Ватерлоо, где был тяжело ранен.

23 декабря 1815 года вышел в отставку. Умер от полученных ран 1 февраля 1816 года в Париже в возрасте 30 лет.

Воинские звания 
 Гусар (14 июня 1805 года);
 Бригадир (5 ноября 1805 года);
 Вахмистр (22 ноября 1805 года);
 Младший лейтенант (19 апреля 1806 года);
 Капитан неаполитанской службы (15 ноября 1808 года);
 Командир эскадрона неаполитанской службы (25 января 1809 года);
 Полковник неаполитанской службы (31 декабря 1809 года);
 Полковник (5 марта 1814 года).

Титулы 
 Шевалье Гобер и Империи (; патент подтверждён 24 февраля 1809 года);
 Барон Гобер и Империи (; декрет от 3 апреля 1814 года, патент подтверждён 3 февраля 1815 года).

Награды 
  Легионер ордена Почётного легиона (11 июля 1807 года)
  Офицер ордена Почётного легиона (5 декабря 1812 года)
  Командор ордена Почётного легиона (15 октября 1813 года)
  Кавалер военного ордена Святого Людовика (30 сентября 1814 года)
  Кавалер королевского ордена Обеих Сицилий (15 апреля 1809 года)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте napoleon-monuments.eu

Полковники Наполеона
Шевалье Империи (Франция)
Бароны Империи (Франция)
Участники Бородинского сражения
Участники сражения при Лейпциге